Auditör kan syfta på:

 Auditör (militär) –  en jurist som handhar rättsvårdsärenden inom en stats väpnade styrkor 
 Hovauditör – titeln för svenska kungafamiljens och Riksmarskalksämbetets advokat
 Auditör (scientologi) – inom dianetik- och scientologilärorna den som i en auditeringssession leder och guidar den som blir auditerad
 Generalauditör – ämbetsman som i högsta instans föredrager juridisk-militära mål